Михаи́л Ви́кторович Летуно́в (род. 26 июля 1994, Астрахань, Астраханская область) — российский спортивный журналист, телекомментатор. В настоящее время работает на телеканале Беларусь 5.

Биография 
Михаил родился 26 июля 1994 года в Астрахани. Мать — учитель математики высшей категории. Учился в СОШ №8. В 2019 году получил диплом о высшем образовании, окончив Астраханский Государственный Университет.

Карьера 
С 2012 по 2019 год обслуживал матчи Чемпионата Астраханской области и Чемпионата России по футболу в качестве футбольного арбитра.

Первый опыт комментирования приобрёл, работая на домашних матчах астраханского "Волгаря".

С 2019 года регулярно появляется в эфире в качестве ведущего футбольных программ и спортивного комментатора.

С ноября 2019 по август 2020 работал на телеканалах Setanta Sports Qazaqstan и Q Sport.

С марта 2021 года работает на телеканале Беларусь 5.

Комментировал финалы Лиги Европы (19/20 на Q Sport, 20/21 на Беларусь 5) и Лиги чемпионов (19/20 на Q Sport).

Личная жизнь 
Женат.

Факты 
Никогда не болеет ни за одну футбольную команду, выделяя лишь британские чемпионаты в целом.

Болеет за "Бруклин Нетс", "Нью-Йорк Джайентс", "Нью-Йорк Рейнджерс", и "Нью-Йорк Янкис".

Автор футбольного мема "Заа и Бутсы".

По словам Михаила, он выбрал профессию, восхищаясь работой Юрия Альбертовича Розанова и Григория Александровича Твалтвадзе.

Общественная позиция 
В интервью и устных высказываниях принципиально никогда не обращается к политическим темам и не раскрывает политические взгляды.

Ссылки 

 
 Михаил Летунов. Белтелерадиокомпания